El Gran Premi de San Marino de motociclisme de 2011 fou la tretzena cursa de la temporada 2011 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Misano Adriatico Marco Simoncelli (Misano, Itàlia) el dia 4 de setembre de 2011.

MotoGP

Moto2

125 cc 

San Marino
Edicions del Gran Premi de San Marino de motociclisme